Пиме́нта:

 Пимента (растение) () — род растений семейства Миртовые.
 Пимента, Симон Игнатий — индийский кардинал.